Не путать с героем детективов Арчи Гудвином

Арчи Гудвин III (; род. 17 августа 1994 года в Литл-Роке, штат Арканзас, США) — американский баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника. На драфте 2013 года был выбран командой «Оклахома-Сити Тандер» под общим 29-м номером.

Старшая школа 
На уровне школ привел команду Сильвиан Хиллс (Шервуд, Арканзас) к первому чемпионскому титулу на уровне штата. В финальной игре набрал 27 очков и совершил 7 подборов. Также стал обладателем приза самому ценному игроку финала. Дважды признавался игроком года от штата Арканзас, а также попал в символическую сборную старших школ по версии McDonald’s 2012 года и журнала Parade.

По версии ESPNU занимал 13-е место в Топ-100 на своей позиции, от сайта Scout.com получил 9-е место и от Rivals.com — 12-е.

Несмотря на предложения от таких колледжей, как Арканзас, Мемфис, Коннектикут и Канзас, игрок принял решение поступить в университет Кентукки.

Колледж 
Гудвин выбрал достаточно хороший колледж, который к тому же в предыдущем сезоне стал чемпионом NCAA. Кроме того, шансы игрока в лотерее рассматривались достаточно высоко. В сезоне 2012-13 за «Уайлдкэтс» лидировал по набранным очкам, в среднем его результативность составляла 14,1 очко за матч. В игре против колледжа Лонг-Айленд Бруклин игрок практически набрал второй в истории колледжа трипл-дабл: 22 очка, 9 подборов и 9 результативных передач.

Профессиональная карьера 
1 апреля 2013 года Гудвин объявил об участии в драфте 2013 года. Гудвин стал вторым после греческого игрока Янниса Адетокунбо самым молодым игроком, который выставил свою кандидатуру на драфт 2013 года и самым молодым на уровне американских колледжей. На драфте Гудвин был выбран под общим 29-м номером командой «Оклахома-Сити Тандер». Права на игрока практически сразу были проданы в «Голден Стэйт Уорриорз», а затем — в тот же день в «Финикс Санз». Тренер игрока на уровне колледжей Джон Калипари отметил, что Гудвин мог ещё год поиграть за «Кентукки», а затем попасть в первую десятку на драфте 2014 года. Официально контракт с новичком был подписан «Санз» 12 июля 2013 года. В дебютной игре за «Санз» в Летней лиге игрок набрал 13 очков, совершил 3 подбора, а его команда победила «Портленд Трэйл Блэйзерс». В следующем матче против «Мемфис Гриззлис» он улучшил свои показатели, набрал 22 очка, совершил 4 подбора за 26 минут, а «Санз» одержали победу со счётом 100-88.

30 октября 2013 года Гудвин дебютировал в НБА в домашней игре против «Трэйл Блэйзерс». За 8 минут на площадке игрок трижды бросал и совершил один подбор в нападении. В итоге Гудвин, известный своими снайперскими способностями в колледже, в дебютной встрече за команду НБА не набрал ни одного очка. 1 ноября в матче против команды «Юта Джаз» игрок набрал первые очки. За 11 минут на площадке он отправил в цель два броска из пяти и набрал 4 очка, а также совершил два блок-шота. 19 ноября 2013 года он набрал лучший показатель в карьере — 16 очков, а также совершил 2 подбора, отдал 2 результативные передачи и совершил 2 перехвата, однако это не помогло его команде обыграть «Сакраменто Кингз» (счёт матча 104—107).

23 января 2014 года игрок был отправлен в Лигу развития НБА, где заключил контракт с командой «Бейкерсфилд Джэм», однако уже 26 января был возвращен в «Санз». 5 февраля игрок вновь отправился в Лигу развития, а 10 февраля вернулся в основную команду. В матче против «Юты» Гудвин набрал 16 очков и впервые вышел в стартовой пятёрке, однако команда проиграла. В последнем матче сезона 2013-14 против «Сакраменто Кингз» на выезде игрок набрал лучшие в карьере показатели — 29 очков, 4 подбора, 2 перехвата, а команда выиграла со счётом 104-99.

Личная жизнь 
Арчи Гудвина учил играть в баскетбол его отчим, Дэтрон Хамфри. Его отец, Арчи Гудвин II также увлекался баскетболом и выступал за университет штата Арканзас на позиции разыгрывающего защитника.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайтте Коннектикут

Баскетболисты США
Игроки «Кентукки Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Бейкерсфилд Джэм»
Игроки «Нью-Орлеан Пеликанс»
Игроки «Гринсборо Сворм»
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки «Нортерн Аризона Санз»
Игроки «Чжэцзян Голден Буллз»
Игроки «Мэн Ред Клоз»
Игроки БК «Стамбульский технический университет»
Игроки БК «Ратиофарм Ульм»
Игроки БК «Метрополитан 92»
Игроки БК «Будивельник»
Игроки БК «Маккаби» Ришон-ле-Цион